Игры в группе C на Евро-2000 проходили с 13 по 21 июня. В группу вошли лидеры рейтинга сборных УЕФА на момент жеребьёвки Испания, а также Норвегия, Югославия и Словения.

Испания выиграла группу и вышла в четвертьфинал. Югославия и Норвегия набрали одинаковое количество очков. Балканская сборная прошла дальше за счёт победы в очной встрече.

Участники 

Примечания

Итоговая таблица 

Время — центральноевропейское летнее (UTC+2).

Матчи

Испания — Норвегия

Югославия — Словения

Словения — Испания

Норвегия — Югославия

Югославия — Испания

Словения — Норвегия

Примечания

Ссылки 
 Сайт УЕФА

Чемпионат Европы по футболу 2000